Lješev Stub este un sat din comuna Cetinje, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Lješev Stub pe Wikimapia
 Lješev Stub Map — Satellite Images of Lješev Stub (Maplandia)

Localități din comuna Cetinje